Diderot může označovat:

příjmení
 Denis Diderot (1713–1784) – francouzský osvícenecký spisovatel, encyklopedista a filozof 
 Anne-Antoinette Diderot (1710–1796) – manželka Denise Diderota
 Didier Diderot (1685–1759) – francouzský řemeslník, výrobce nožů a skalpelů, otec Denise Diderota
 Didier-Pierre Diderot (1722–1787) – francouzský duchovní, bratr Denise Diderota

další významy
 Diderot (encyklopedie) – česká osmisvazková encyklopedie z roku 1999
 Diderot (firma) – zkrachovalý vydavatel výše zmíněné encyklopedie
 Diderot (kráter) – kráter na Měsíci